Кубок маршала Тито 1984/1985 () — 37-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1984/1985
Спорт в Югославии в 1984 году
Спорт в Югославии в 1985 году
Югославия